Эйгенгейм ( — Родной дом) — название населённых пунктов:

Россия 
 Эйгенгейм — прежнее название села Татаюрт в Бабаюртовском районе Дагестана.
 Эйгенгейм — прежнее название села Правобережное в Степновском районе Ставропольского края.

Украина 
 Эйгенгейм — до 1945 г. название села Зелёновка в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
 Эйгенгейм — прежнее название села Листовка в Новониколаевском районе Запорожской области.